Peace in the Valley — мини-альбом (EP) Элвиса Пресли. Вышел в апреле 1957 года на лейбле RCA Victor Records.

В альбомном чарте американского журнала «Билборд» диск поднялся на 3 место.

Это был первый альбом Элвиса Пресли в стиле госпел. Типично для формата EP того времени, на нём было 4 трека. Это самый продаваемый EP с стиле госпел в истории.

Список композиций

Примечания

Ссылки 
 Place in the Vaklley (EP) на AllMusic

Альбомы Элвиса Пресли
Мини-альбомы 1957 года
Госпел
Альбомы христианской музыки
Альбомы на английском языке
Альбомы RCA Victor